Чемпіонат України з футболу 1994 року серед жінок: вища ліга — 3-й чемпіонат України з футболу, який проводився серед жіночих колективів. Турнір стартував 22 квітня, а завершився 19 жовтня 1994 року. Переможницею чемпіонату України вперше стала донецька команда «Донецьк-Рось».

Учасники 
У чемпіонаті в 1994 році брали участь 13 команд.

Турнірна таблиця 
|}

Примітка: * позначені команди, які знялися з чемпіонату, результати матчів за їх участю анульовані

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 1994 р. на офіційному сайті ФФУ
 Ukraine (Women) 1994 

1994 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу серед жінок
1994 в українському спорті